

Geografia

Austria 
 Gschwandt – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Gmunden

Niemcy 
 Gschwandt – dzielnica Garmisch-Partenkirchen

Zobacz też 
 Gschwand
 Gschwendt